Parri Romero puede hacer referencia a:

Líbero Parri Romero, futbolista español.
Sócrates Parri Romero, futbolista español.